Homer, gran poeta grec.
 Homer de Bizanci, poeta tràgic grec.
 Homer Sel·li, gramàtic grec.
 Homer Simpson, personatge d'animació.